Rebollo hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Rebollo (Quercus pyrenaica), especie de árbol del género de los robles.
 También en ocasiones se usa para denominar a los robles Quercus cerris y al Quercus faginea.

Localidades en España
Rebollar, municipio en la provincia de Cáceres, Extremadura.
Rebollo, municipio en la provincia de Segovia, Castilla y León.
Rebollo de Duero, pedanía en el municipio de Velamazán, provincia de Soria. 
La Rebolleda, pedanía en el municipio de Rebolledo de la Torre, provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León.

Personas
María Antonieta Rebollo, neuropediatra uruguaya.
Beatriz Moncó Rebollo, antropóloga española.